Charles Lucas kan syfta på bland andra:

 Charles Lucas (1613–1648), engelsk general
 Charles Lucas (1713–1771), irländsk politiker
 Charles Lucas (1803–1889), fransk rättslärd
 Charles Lucas (1808–1869), brittisk cellist
 Charles Davis Lucas (1834–1914), brittisk amiral 
 Charles Prestwood Lucas (1853–1931), brittisk historiker